Села:
 Соколівщина — Київська область, Яготинський район
 Соколівщина — Полтавська область, Зіньківський район
Заказник:
 Соколівщина — лісовий заказник, Хмельницька область, Ярмолинецький район